Hitpaß ist der Namen von
 Greta Klein-Hitpaß (* 2001), deutsche Sportlerin
 Josef Hitpaß (1926–1986), deutscher Psychologe